Puerto de Nutrias peut désigner :

Puerto de Nutrias : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 Puerto de Nutrias : capitale de la paroisse civile de Puerto de Nutrias, dans la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme